Telera puede hacer referencia a:

Una corredera, instrumento usado por marinos para medir la velocidad de la nave;
o bien, a los panes:

En España, la telera es un pan alargado e irregular por sus greñas diagonales, típico de Córdoba para elaborar el salmorejo; 
En México, la telera es un pan redondo con dos greñas longitudinales, típico para elaborar las tortas mexicanas; 
En República Dominicana, la telera es un pan esponjado y con una greña longitudinal que se consume durante la Navidad; 

o bien, a los lugares:
 Peña Telera, pico en la provincia de Huesca, España;
 Refugio de Telera, un refugio de montaña situado en la provincia de Huesca, España.